El término talud puede referirse

 al talud (geología) o pedrero; acumulación de fragmentos de roca partida en la base de paredes de roca, acantilados de montañas o cuencas de valles;
 al talud (ingeniería) o pendiente de un muro; en arquitectura e ingeniería civil, diferencia de grosor en un muro (más grueso en la parte inferior que en la parte superior, de modo que resista la presión de la tierra tras él);

Asimismo, puede hacer referencia:

al talud continental, parte de la morfología oceánica submarina, ubicada entre los 200 y 4000 metros bajo el nivel del mar;
al talud-tablero, nombre de un estilo arquitectónico mesoamericano, empleado a menudo en la construcción de pirámides;
a la protección del talud, procedimiento que se realiza para proteger los taludes de obras de ingeniería, o los taludes naturales, contra los daños causados por el escurrimiento del agua o el golpeo de las ondas de un lago, río o mar contra sus márgenes;
a la estabilidad de taludes, teoría que estudia la estabilidad o posible inestabilidad de un talud a la hora de realizar un proyecto o llevar a cabo una obra de construcción de ingeniería civil.